Грунин — русская фамилия.

Известные носители:
 Грунин, Евгений Николаевич (род. 1955) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Грунин, Константин Яковлевич (1911—1981) — советский энтомолог, специалист по оводам, описавший много новых видов. 
 Грунин, Тимофей Иванович (1898—1970) — советский учёный-арабист, иранист, лингвист-тюрколог.
 Грунин, Юрий Васильевич (1921—2014) — русский и казахстанский (советский) поэт, художник и архитектор.

См. также 
 Грунин Воргол